Călugăreni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Călugăreni (Giurgiu)
 Călugăreni (Prahova)